Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 2006/07 enthält alle Spieler, die in der tschechischen Extraliga im Schach 2006/07 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Insgesamt setzten die 12 Vereine 147 Spieler ein, von denen 47 keinen Wettkampf verpassten. Der 1. Novoborský ŠK kam mit 9 eingesetzten Spielern aus, während bei TJ Zikuda Turnov die meisten Spieler mindestens eine Partie spielten, nämlich 15.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Martin Petr (RC Sport Pardubice) mit 9,5 Punkten aus 11 Partien. 8,5 Punkte aus 11 Partien erreichte Stanislav Jasný (BŠŠ Frýdek-Místek), je 8 Punkte erzielten Viktor Láznička, Jiří Štoček (beide RC Sport Pardubice), Tomáš Oral (TJ TŽ Třinec) und Lukáš Klíma (1. Novoborský ŠK), wobei Láznička 10 Partien spielte, die übrigen genannten je 11. Mit Tomáš Dvořák (BŠŠ Frýdek-Místek), Jan Havlík (ŠK Mahrla Prag) und Tomáš Zelený (TJ Zikuda Turnov) erreichten drei Spieler mit je einem Einsatz 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2006); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2006), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2006; BLR = Weißrussland, CZE = Tschechische Republik, GER = Deutschland, LAT = Lettland, POL = Polen, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

RC Sport Pardubice

1. Novoborský ŠK

ŠK Labortech Ostrava

ŠK Mahrla Prag

TJ TŽ Třinec

BŠŠ Frýdek-Místek

A64 Valoz Grygov

TJ Zikuda Turnov

ŠK Sokol Plzeň I - INGEM

ŠK Zlín

ŠK Lokomotiva Brno

ŠK Sokol Vyšehrad

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schach 2006
Schach 2007